Martinsburg ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Martinsburg (Illinois)
 Martinsburg (Indiana)
 Martinsburg (Iowa)
 Martinsburg (Maryland)
 Martinsburg (Missouri)
 Martinsburg (Nebraska)
 Martinsburg (New York)
 Martinsburg (Ohio)
 Martinsburg (Pennsylvania)
 Martinsburg (West Virginia)
 Martinsburg Junction (Pennsylvania)

 der ursprüngliche Name von Albert (Texas)

in Deutschland:
 Die Martinsburg (Burg) in Mainz
 Das Schloss Martinsburg (Lahnstein) in Lahnstein

Siehe auch:
 Martinsburg Township
 Schloss St. Martin